Мироненко — русская и украинская фамилия. Мироненки (польск. Mironienko) — дворянский род.

Известные носители 
 
 Мироненко, Алексей Николаевич (1923—1959) — Герой Советского Союза.
 Мироненко, Анатолий Анисимович (1905—1988) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Мироненко, Валентин Карпович (1925—1995) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 
 Мироненко, Василий Фёдорович (1911—1964) — украинский художник.
 
 Мироненко, Владимир Иванович (род. 1942) — белорусский математик.
 Мироненко, Геннадий Михайлович (1938—2018) — контр-адмирал, начальник ВВМИУ имени Ф. Э. Дзержинского.
 Мироненко, Георгий Иванович (1912—1984) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Мироненко, Григорий Тимофеевич (1893—1920) — командир кавалерийской бригады Первой Конной армии.
 Мироненко, Денис — украинский певец, актёр.
 Мироненко, Иван Филиппович (1925 — ?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Мироненко, Иосиф Акимович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Мироненко, Ирина Анатольевна — советский и российский психолог.
 
 
 Мироненко, Роман Юрьевич (род. 1990) — украинский футболист.
 
 Мироненко, Юзеф Николаевич (1937—2011) — советский и российский актёр.